Noren (volk), een volk in Noord-Europa
 De inwoners van Noorwegen
 Noren (schaatsen), een soort schaats
 noren (deurgordijn), een Japans deurgordijn